«Радости среднего возраста» — советский фильм 1986 года снятый режиссёром Лембитом Ульфсаком на киностудии «Таллинфильм».

Сюжет 
Две супружеские пары, достигнув среднего возраста, ощущают душевную неустроенность — что-то не так в жизни, нет счастья. В семье Рауд жена когда-то была певицей, но ушла со сцены ради спортивной карьеры мужа, которая не заладилась и муж стал искать утешение в вине. Семья Лооритс после того как муж погнался за деньгами и забросил семью, тоже рушится. По совету бойкой подружки Хелены, увлекающейся эзотерикой, они решают отправиться за советом к местному колдуну-целителю… итак, пять человек, на двух машинах — «Волге» Тыну и «Таврии» Хелены — отправляются в дорогу…

В ролях 
В главных ролях:
 Тыну Карк — Тыну Лооритс
 Мария Кленская — Пилле Лооритс
 Кайе Михкелсон — Хелена
 Юлле Кальюсте — Сильва Рауд
 Лембит Ульфсак — Хуберт Рауд

В эпизодах:

 Арво Кукумяги — тракторист Юри
 Айре Йохансон — жена Юри
 Хендрик Тоомпере-мл. — студент Отт
 Эне Ярвис — подруга Хелены
 Хейно Мандри — дядя Рауд
 Лейда Сибул — мать Сильвы
 Энн Краам — инспектор ГАИ
 Велло Янсон — инспектор ГАИ
 Паул Лаасик — милиционер
 Вяйно Лаес — мужчина в универмаге
 Мерле Тальвик — продавщица универмаге
 Роман Баскин — клиент Тыну
 и другие

 Съёмки 
ЗАЗ-1102 «Таврия», на котором ездит героиня Юлле Кальюсте, был запущен в серию и поступил в продажу только через год после съёмок фильма. Автомобиль в фильме был тестовым, и актриса была официально оформлена как водитель-испытатель.

 Литература 
 Аграновская Э., Кекелидзе Э. — Две семьи в автомобилях, не считая подруги (Худож . фильм « Радости среднего возраста») // Советский экран, 17 декабря 1987
 Арулаане Э. — Радости среднего возраста // Молодёжь Эстонии // 22 февраля 1986
 Эльманович Т. — Из жизни горожан: Два режиссерских дебюта на «Таллиннфильме» (О фильмах Т. Вирве «Двое» и «Радости среднего возраста») // Вечерний Таллин, 9 января 1988
 Аграновская Э. — «Радости среднего возраста» (Одноим. худож. фильм) // Кино (Рига), № 5, 1987. — стр. 22-23
 Tõnu Karro — «Tundeline teekond läbi suvise Eestimaa» // Sirp ja Vasar, 19. juuni 1987
 Õie Orav'' — Tallinnfilm. 2, Mängufilmid 1977—1991. — Tallinn, 2004. — lk. 388. — 389—391
 Радости среднего возраста // Советские художественные фильмы: 1986—1987. — М.: Нива России, 1995. — стр. 160

Ссылки 
  Радости среднего возраста // Госфильмофонд России
  Keskea rõõmud (1986) // Eesti filmi andmebaas
Фильмы СССР 1986 года
Фильмы студии «Таллинфильм»
Комедийно-драматические фильмы СССР
Роуд-муви